Maïs peut faire référence à :

Botanique 
 Le maïs, plante herbacée tropicale de la famille des Poacées cultivée comme céréale pour ses grains.

Gastronomie 
 Le sosso maïs, plat de la cuisine réunionnaise à base de farine de maïs.

Toponymie 

 Îles du Maïs (en espagnol Islas del Maíz), deux îles du Nicaragua.

Divers 
 Pâte à maïs, porcelaine à modeler, pâte non toxique destinée au modelage ;
 Maïs, nom de couleur en référence au jaune-orangé des épis de maïs.